Байтураса́й () — село у складі Мартуцького району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр Байтурасайського сільського округу.

Населення — 471 особа (2009; 542 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Мартуцького району
Села Актюбинської області